Ensten kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ensten, Österbotten, Korsholm och Vasa, 
 Ensten, Kimitoön, Åboland,

Se även
Enstenen

Robotskapade Finlandförgreningar